Соннера () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Соннера, Жером (род. 1985) — французский футболист, защитник французского клуба «Бастия-Борго».
 Соннера, Пьер — французский натуралист и путешественник.